Karlovac est un toponyme qui peut désigner :
Karlovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Glamoč, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Karlovac, une ville et une municipalité de Croatie centrale, chef-lieu du comitat de Karlovac, en Croatie.